Vestsjællands Amt var fra 1. april 1970 og indtil 2006 et dansk amt. Det blev skabt ved sammenlægning af de daværende Holbæk (undtagen Samsø) og Sorø Amter, og bestod af vestlige og nordvestlige dele af Sjælland. Efter Strukturreformen i 2007 blev amtet en del af Region Sjælland.

Kommuner 

Amtet bestod af de følgende 23 primærkommuner:

Bemærkninger 

 Næstved Kommune (efter 2007) blev udover Fuglebjerg dannet af Fladså, Holmegaard, Næstved (1970-2006) og Suså kommuner; alle beliggende i Storstrøms Amt.
 Faxe Kommune blev udover Haslev dannet af Fakse og Rønnede kommuner; begge beliggende i Storstrøms Amt.

Statistisk kilde 
Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk

Referencer

Se også 
 VASAC

Danmarks amter (1970-2006)
Ophørt i 2006
Etableret i 1970